Manoleasa se poate referi la:

 Manoleasa, Botoșani, sat în județul Botoșani, România
 Comuna Manoleasa, Botoșani, comună în județul Botoșani, Moldova, România
 Manoleasa-Prut, Botoșani, sat în comuna Manoleasa, județul Botoșani, România

Vezi și 
 Manole (nume)
 Manolescu (nume de familie)